Waldhausener Bach und ähnliche sind Gewässernamen:

 Unterwaldhausener Bach, rechter Zufluss der Fleischwanger Ach (zur Ostrach, zur Donau) im Guggenhauser Weiher bei Guggenhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Waldhausener Bach (Frauendorfer Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Frauendorfer Bachs (zum Inn) bis Waldhausen, Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Waldhausener Mühlbach, rechter Zufluss der Wörnitz nach Zischendorf, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Waldhauser Bach, rechter Zufluss der Schwarzen Laber bei Finsterweiling, Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern